W Polsce
 Rzepin – miasto
  Rzepin –  część wsi Lubiechnia Wielka w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Rzepin
 Rzepin – XVI-wieczna nazwa osady położonej na terenie części dzisiejszego osiedla Ołbin we Wrocławiu
 Rzepin – dawna gmina w województwie kieleckim
 Rzepin – dawna gromada w powiecie iłżeckim
 Rzepin – dawna gromada w powiecie słubickim
 Rzepin – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie słubickim
 Rzepin – stacja kolejowa w Rzepinie, w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Dekanat Rzepin, Nadleśnictwo Rzepin, Radio Rzepin, Rzepin Pierwszy, Rzepin Drugi, Rzepin-Kolonia, Rzepinek, Rzepinko